Pearl steht für:
 Pearl (Vorname), weiblicher Vorname
 Pearl (Drag Queen) (* 1990), US-amerikanischer Travestiekünstler
 Pearl (Musikinstrumente), japanischer Hersteller von Schlaginstrumenten
 Pearl (Versandhandel), deutsches Versandhaus
 Pearl (Gedicht), ein mittelenglisches Gedicht
 Pearl (Band), US-amerikanische Rockband
 Pearl (Album), Studioalbum von Janis Joplin (1971)
 Pearl (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (1996–1997)
 Pearl (Pferdefarbe), ein Gen, das die Fellfarbe von Pferden aufhellt
 Pearl (Kurzfilm), animierter Kurzfilm von Patrick Osborne (2016)
 Pearl (Film), Horrorfilm von Ti West (2022)

Pearl ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pearl (Colorado)
 Pearl (Georgia)
 Pearl (Idaho)
 Pearl (Illinois)
 Pearl (Kansas)
 Pearl (Kentucky)
 Pearl (Louisiana)
 Pearl (Michigan)
 Pearl (Mississippi)
 Pearl (Missouri)
 Pearl (Pennsylvania)
 Pearl (Texas)
 Pearl (Vermont)
 Pearl (Washington)
 Pearl Court, Florida
 Pearl Creek Colony, South Dakota
 Pearl Creek, New York
 Pearl Grange, Michigan

Pearl ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Burt Pearl (1957–2006), US-amerikanischer Produzent
 Cora Pearl (1836–1886), englische Halbweltdame, Courtesane in Frankreich
 Daniel Pearl (1963–2002), US-amerikanischer Journalist
 Daniel Pearl (Kameramann) (* 1951), US-amerikanischer Kameramann
 Judea Pearl (* 1936), US-amerikanischer Informatiker
 Matthew Pearl (* 1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Michael Pearl (* 1945), US-amerikanischer Pastor, Missionar und Buchautor
 Minnie Pearl (1912–1996), US-amerikanische Country-Komikerin
 Raymond Pearl (1879–1940), US-amerikanischer Theoretischer Biologe und Genetiker (Pearl-Index)
 Sensi Pearl (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin, Schauspielerin, Tänzerin und Model

The Pearl steht für:
 The Pearl, künstliche Insel im Emirat Katar
 Originaltitel von Die Perle, Novelle von John Steinbeck (1947)
 The Pearl (Erotika), britisches Magazin für erotische Literatur (1879–1880)

PEARL steht als Abkürzung für:
 PEARL (Process and Experiment Automation Realtime Language), eine Echtzeit- und Multitasking-Programmiersprache

Siehe auch:
 Pearl City (Begriffsklärung)
 Pearl Harbor (Begriffsklärung)
 Pearl-Index, Maß für die Wirksamkeit bzw. Zuverlässigkeit von Methoden zur Empfängnisverhütung
 Pearl Jam, US-amerikanische Grungeband
 Pearl River (Begriffsklärung)
 Pearl Rocks, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis
 Pearl Township (Begriffsklärung)
 Perl (Begriffsklärung)
 Purl (Begriffsklärung)
 Pearls Potsdam Research Network